Khara bezeichnet
 Khara (Punjab), eine Stadt im Punjab, Pakistan
 Khara  (Vorname) andere Schreibung für Khaira, Khehra, Khahra, Khaara – Vorname in Nordindien, Pakistan und Afghanistan
 Khara (Nepal)
 Studio Khara, ein Zeichentrickstudio von Hideaki Anno
 Khara (Ramayana), eine Gestalt im alten Sanskrit-Epos des Ramayana
 Khara, ein arabischer Kraftausdruck mit der Bedeutung Scheiße
 Khara-Khoto, die Ruinen einer mittelalterlichen Stadt in der westlichen Mongolei

Siehe auch:
 Cara 
 Kara
 Chara